Иван Иванович Доро́нин (2 (15) августа 1900 — 9 сентября 1978) — русский советский поэт.

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Слобода Тульской губернии (ныне Дубенский район Тульской области). С 12 до 15 лет обучался цветоводству и садоводству у тульского купца Макеева. В 1915—1920 работал на Тульском оружейном заводе, в 1920 вступил в ВКП(б), направлен на Южный фронт. Служил в политотделе 51-й Московской стрелковой дивизии, был литературным сотрудником полевой газеты. По возвращении с фронта работал в агитационно- литературно- издательском отделе Ходынского лагерного сбора, в политуправлении МВО, в редакции газеты «Красный воин».

Писать стихи начал в 1919, печатался в местных газетах, затем и в центральных. После демобилизации посещал литературную студию Пролеткульта, учился в Высшем литературно-художественном институте им. Брюсова. В 1922 вошел в литературное объединение пролетарских писателей «Рабочая весна», позднее — в объединение «Октябрь». В 1922 вышел его первый сборник стихов «Гранитный луг».

Поэму «Тракторный пахарь» (1926) отметил Луначарский, но к концу 20-х годов Доронин пользуется уже меньшим признанием. После войны писал очень мало (последним произведением стала юмористическая повесть в стихах «Игнат Кузьмич», 1949), но собрал большое количество образцов советского письменного фольклора, появлявшегося в провинциальных газетах, стенгазетах и выступлениях кружков самодеятельности. Бо́льшая часть этого собрания включена в книгу «О чем поет народ Отчизны». Много лет был заведующим отдела поэзии газеты «Сельская жизнь».

Его лирику определяет влияние Кольцова, сказывающееся в привязанности к природе и следовании народной песне, а также мировоззрение комсомольского поэта и осознание своей принадлежности к пролетариату.

В стихотворном обращении к Есенину Маяковский писал: «Вы бы в день писали строк по сто, утомительно и длинно, как Доронин».

Книги 
 Гранитный луг, 1922
 Песни советских полей, 1924
 Лесное Комсомолье, 1925
 На войну, 1925
 Избранные стихи, 1925
 Тракторный пахарь, 1926
 Ответ, 1927
 Первый сбор, 1927
 Стихи, 1937
 Моя дорога, 1937
 Дружинница Наташа, 1942
 О чём поет народ Отчизны, 1968
 Родники народные, 1973

Ссылки 
 Тульская областная универсальная научная библиотека
 Овчинников Д. Поэт из тульской деревни//Молодой коммунар (Тульская областная газета). - 18.12.2018.

Примечания 

Русские поэты
Крестьянские писатели
Участники Гражданской войны в России
Мемуаристы СССР
Персоналии:Тульский оружейный завод